Święta Kunegunda – (ur. ok. 975) święta katolicka, królowa Niemiec.
 Święta Kunegunda –  (ur. 1234) święta katolicka, żona Bolesława V Wstydliwego.

Zobacz też 
 Kunegunda – imię żeńskie.